Kariérnoie (en ucraïnès Кар'єрне i en rus Карьерное) és una vila de la província de Kherson, a Ucraïna, actualment sota control de Rússia. El 2021 tenia una població de 329 habitants.

Referències 

Pobles d'Ucraïna
Entitats de població de la província de Kherson